Tölgyesi Péter nevű személyek:
 Tölgyesi Péter (atléta)
 Tölgyesi Péter (bankár)

Tölgyessy Péter nevű személyek:
 Tölgyessy Péter jogász, politikus, politológus